Moppen bezeichnet:
 eine Art von Lebkuchen
 die Bodenreinigung mittels eines Mopps
 eine umgangssprachliche Bezeichnung für Geld